Lison steht für:

 einen Fluss in der Franche-Comté, siehe Lison (Fluss)
 die Gemeinde Lison im Département Calvados, siehe Lison (Calvados)
 Lison-Pramaggiore, ein italienisches Weinbaugebiet
 Lison DOCG, einen italienischen Weißwein mit kontrollierter und garantierter Herkunftsbezeichnung
 Barbara Lison (* 1956), eine deutsche Bibliotheksdirektorin

Siehe auch:
 Liaison
 Lisson